Hodgson är ett engelskt efternamn.

Personer nmed amnet
Brian Houghton Hodgson (1800–1894), engelsk naturforskare och etnolog
Chris J. Hodgson, entomolog
Cody Hodgson (född 1990, kanadensisk ishockeyspelare
Ellen Hodgson Brown (född 1945), amerikansk advokat och författare
 Erika Seltenreich-Hodgson (född 1995), kanadensisk simmare
Frances Hodgson Burnett (1849–1924), brittisk-amerikansk författare
 George Hodgson (1893–1983), kanadensisk simmare
Gordon Hodgson (1904–1951), sydafrikansk fotbollsspelare
John Evan Hodgson (1832–1913), brittisk målare
John H. Hodgson (1913–2011), kanadensisk historiker
Jules Hodgson, brittisk gitarrist
Neil Hodgson (född 1973), brittisk roadracingförare
Ralph Hodgson (1871–1962), brittisk poet
 Roger Hodgson (född 1950), brittisk musiker och låtskrivare
Roy Hodgson (född 1947), engelsk fotbollstränare
Shadworth Hodgson (1832–1913), brittisk filosof
Thomas Vere Hodgson , engelsk marinbiolog
William Hope Hodgson (1877–1918), engelsk författare, seglare och soldat

Engelska efternamn
Sonnamn